FSTL5 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 4-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 847 амінокислот, а молекулярна маса — 95 751.

Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном кальцію. 
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Некатегоризовані білки